Андрей I (, ; умер в 677) — герцог Неаполя (672/673—677).

Биография 
Единственный раннесредневековый исторический источник, сообщающий о Андрее I — «Хроника герцогов Беневенто, Салерно, Капуи и Неаполя». Согласно ей, он получил власть над Неаполитанским герцогством в 672 или 673 году после смерти Косьмы. В то время Неаполь входил в состав Византии и для утверждения в должности Андрей I должен был получить согласие императора Константина IV.

О правлении Андрея I ничего не известно. В «Хронике герцогов Беневенто, Салерно, Капуи и Неаполя» сообщается, что он правил Неаполитанским герцогством пять лет и скончался в 677 году. Преемником Андрея I в должности был Цезарий I.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Герцоги Неаполя
Правители Европы VII века
Персоналии Византийской Италии VII века